In 1973/74 werd het 25ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. 1. FC Magdeburg werd kampioen. De competitie duurde van 18 augustus 1973 tot 6 april 1974. 

Met de promotie van BSG Energie Cottbus was het district Cottbus voor het eerst sinds de degradatie van SC Aktivist Brieske-Senftenberg opnieuw vertegenwoordigd in de Oberliga. In zekere zin was het zelfs een terugkeer van Aktist omdat deze club in 1963 in SC Cottbus geïntegreerd werd en nadat de voetbalafdelingen van sportclubs in 1966 zelfstandig werden nam de club de naam BSG Energie aan.

Seizoensverloop

In de top drie eindigden dezelfde clubs als vorig jaar maar Dresden en Magdeburg wisselden van plaats en zo won Magdeburg zijn tweede titel. Op de 24ste speeldag was er maar één punt verschil tussen het drietal. Magdeburg trof Jena op de 24ste speeldag en Dresden op de 25ste en won beide confrontaties. Na op de laatste speeldag ook nog eens een zege tegen de nummer vier Vorwärts Frankfurt werd de club terecht kampioen. Voor FC Vorwärts was het de beste notering sinds de verhuis van Berlijn naar Frankfurt. 

Promovendus BSG Energie Cottbus was een maatje te klein voor de Oberliga. De club speelde de eerste vier speeldagen telkens gelijk en verloor daarna acht keer op rij. Enkel tegen Stahl Riesa kon de club op de dertiende speeldag winnen. Aan het einde van het seizoen telde de club slechts tien punten. De tweede degradant was Chemie Leipzig dat op de voorlaatste speeldag verloor tegen directe concurrent Erfurt en zo voor de tweede keer in zijn bestaan degradeerde. 

Er kwamen 2.161.500 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden, wat neerkomt op 11.876 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 534 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,93 per wedstrijd. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

1. FC Magdeburg
Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Magdeburg, die in het seizoen 1974/75 onder leiding van trainer-coach Heinz Krügel voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden.

Voetballer van het jaar
Bernd Bransch van Carl Zeiss Jena werd verkozen tot voetballer van het jaar. Jürgen Sparwasser van 1. FC Magdeburg werd tweede en Jürgen Croy van Sachsenring Zwickau werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
FDGB-Pokal 1973/74
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1973
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1974

Externe link
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1973/74